Esistono più comuni francesi con questo nome

Reignac – Charente
Reignac – Gironda